2A steht für:
 2A (Widerstandsnetzwerk), norwegisches Widerstands-Netzwerk
 Langer Marsch 2A, chinesische Rakete, siehe Langer Marsch 2

Siehe auch:
 IIA

2A